Крістіан Лара () — повне ім'я.

Відомі носії:

 Крістіан Лара (режисер) (1939) — французький режисер з Гваделупи
 Крістіан Лара (футболіст) (1980) — еквадорський футболіст